Поморцы:

 Поморцы — устаревшее название поморов.
 Поморцы — представители старообрядческого поморского согласия.
 Поморцы — лужицкое название деревни Поммриц в Германии.